Die Diamond Nine / Dynamic Austria Open 2010 waren das 107. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 8. bis 10. Juli 2010 in St. Johann im Pongau in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Engländer Karl Boyes, der sich im Finale gegen den Niederländer Nick van den Berg mit 9:6 durchsetzen konnte.

Die besten Österreicher bei diesem Turnier waren Martin Kempter und Jasmin Ouschan, die im Sechzehntelfinale ausschieden. Harald Stolka verlor als bester Deutscher im Halbfinale gegen van den Berg.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Austria Open 2010 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

107
Poolbillardveranstaltung 2010
Billardturnier in St. Johann im Pongau